Henri d’Orléans ist der Name folgender Personen:

* Henri I. d’Orléans-Longueville (1568–1595), Herzog von Longueville, Graf von Neuenburg, Graf von Dunois
 Henri II. d’Orléans-Longueville (1595–1663), Prince de France, Pair von Frankreich
 Henri I. d’Orléans, marquis de Rothelin (1583–1652)
 Henri II. d’Orléans, marquis de Rothelin (1655–1691)
 Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822–1897), französischer General, Historiker und Kunstsammler
 Henri d’Orléans (1908–1999) (1908–1999), Chef des Hauses Orléans und Prätendent auf den französischen Thron
 Henri d’Orléans (1933–2019) (1933–2019), Sohn des Vorigen, Chef des Hauses Orléans und Prätendent auf den französischen Thron
 Henri Philippe Marie d’Orléans (1867–1901), französischer Forschungsreisender